Bei Lilybaeum fanden in der Antike folgende Schlachten statt:
 Erste Schlacht von Lilybaeum, um 246 v. Chr. 
 Zweite Schlacht von Lilybaeum, um 218 v. Chr.